Hayden Verbeek (né le  à Kingston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey en 2018. Le 24 mars 2018, il signe un contrat avec les Canadiens de Montréal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2013-2014 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||51 ||4 ||6 ||10 ||12 ||14 ||0 ||5 ||5 ||17
|-
|2015-2016 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||63 ||14 ||20 ||34 ||33 ||9 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2016-2017 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||64 ||11 ||20 ||31 ||31 ||11 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
|2017-2018 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO ||67 ||30 ||31 ||61 ||38 ||11 ||4 ||3 ||7 ||10
|-
|2018-2019 || Rocket de Laval || LAH ||48 ||4 ||3 ||7 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Mariners du Maine || ECHL ||4 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Thunder de l'Adirondack || ECHL ||21 ||5 ||14 ||19 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Rocket de Laval || LAH || 6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Rocket de Laval || LAH || 7 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || HC´05 iClinic Banská Bystrica || Extraliga slo. || 4 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
|2021-2022 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 21 || 2 || 1 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || Walleye de Toledo || ECHL || 6 || 2 || 2 || 4 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en octobre 1997
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Mariners du Maine (ECHL)
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur du Rocket de Laval
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Naissance à Kingston (Ontario)